Paul Newman – aktor, scenarzysta, reżyser i producent filmowy
 Paul Newman – krykiecista
 Paul Newman – językoznawca, czadolog